Charles-Gabriel-Jean Rousseau de Thelonne (1740-1814), banquier et homme politique français
 Charles Rousseau (1884-1965), homme politique français
 Charles Rousseau (1902-1993), juriste français